Eunomia – una delle Ore della mitologia greca
 15 Eunomia – asteroide
 Eunomia – modello di buon governo
 Eunomia – opera di Solone sul buon governo
 Eunomia – genere di lepidotteri appartenente alla famiglia Erebidae